De Slowaakse voetbalclub FC Petržalka 1898 speelt sinds 2001 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Petržalka 1898

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Petržalka 1898
Petržalka 1898